Lone Pine Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Lone Pine Island (Kalifornien)
 Lone Pine Island (New York)
 Lone Pine Island (Oregon)